Europamesterskabet i curling 2014 for herre- og kvindehold var det 40. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Schweiz i perioden 22. – 29. november 2014 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. A-turneringerne blev spillet i Palladium de Champéry i Champéry, mens B-turneringerne blev spillet i Monthey, ca. 30 km fra Champéry. C-EM blev spillet i Zoetermeer, Holland i perioden 7. – 11. oktober 2014, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM.

Mændenes EM-titel blev for ottende gang i mesterskabets historie vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede Norge med 5-4 i finalen. Det var tredje gang at Niklas Edins hold vandt EM-guld. De to første titler hjemførte holdet i 2009 og 2012. Holdet blev det første siden 2000, der gik ubesejret gennem et europamesterskab for mænd. Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Schweiz, som besejrede Italien i bronzekampen med 8-6. Italien sluttede dermed blandt de fire bedste for første gang siden 1995. Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold, som sluttede på niendepladsen, og dermed rykkede Danmark ud af A-gruppen for første gang nogensinde.

Kvindernes mesterskab blev vundet af de regerende verdensmestre, Schweiz' hold med Binia Feltscher som skipper, der i finalen slog Anna Sidorovas hold fra Rusland med 8-7. Det var sjette gang at Schweiz vandt EM for kvinder, men det var første gang med Binia Feltscher som kaptajn. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som for fjerde EM i træk endte på fjerdepladsen efter at have tabt 4-8 til Skotland i kampen om bronzemedaljerne.

De to EM-turneringer fungerede endvidere som VM-kvalifikation, og i mændenes turnering kvalificerede Sverige, Norge, Schweiz, Italien, Tjekkiet, Rusland, Skotland og Finland sig til VM i 2015. Hos kvinderne gik disse otte hold videre til VM i 2015: Schweiz, Rusland, Skotland, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Norge.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Danmark og Letland, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Palladium de Champéry i Champéry, mens B-turneringen blev spillet i Monthey.

Europamesterskabet blev for ottende gang i mesterskabets historie vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede Norges Thomas Ulsrud med 5-4 i finalen efter en ekstra ende. Det var tredje gang at Niklas Edins hold vandt EM-guld. De to første titler hjemførte holdet i 2009 og 2012. Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Schweiz, som besejrede Italien i bronzekampen med 8-6. Italien sluttede dermed blandt de fire bedste hold ved EM i curling for første gang siden 1995. Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold, som sluttede på niendepladsen, og dermed rykkede Danmark ud af A-gruppen for første gang nogensinde.

B-EM blev vundet af Finland, som vandt 7-6 over Holland i finalen. Begge hold var dog på forhånd sikret oprykning til A-gruppen i 2015.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2015 i Halifax, Nova Scotia, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Sverige, Norge, Schweiz, Italien, Tjekkiet, Rusland og Skotland, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af B-EM, Finland, som i en dyst i bedst af tre kampe om den sidste VM-plads med A-EM's nr. 8, Tyskland, vandt med 2-0 i kampe.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2013 og de to bedste hold fra B-EM 2013. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

24 hold var tilmeldt B-EM, så de ti lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Zoetermeer, Holland den 4. – 11. oktober 2014, hvor Belgien og Israel sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2, Finland og Holland, ved B-EM rykkede op i A-gruppen, og vinderen, Finland, kvalificerede sig endvidere til VM i 2015, efter at have besejret A-EM's nr. 8, Tyskland, med 2-0 i en dyst bedst af tre kampe.

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Rumænien og Frankrig, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Rød gruppe

Blå gruppe

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede ti hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 4. – 11. oktober 2014 i Zoetermeer, Holland. Turneringen blev vundet af Belgien, der sammen med Israel gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2015 i Halifax. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af B-VM, Finland, som besejrede A-EM's nr. 8, Tyskland, med 2-0 i kampe i en dyst bedst af tre kampe.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, Letland og Tjekkiet, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Palladium de Champéry i Champéry, mens B-turneringen blev spillet i Monthey.

Europamesterskabet blev vundet af de regerende verdensmestre, Schweiz' hold med Binia Feltscher som skipper, der i finalen slog Anna Sidorovas hold fra Rusland med 8-7. Finalen blev reelt afgjort i ottende ende, hvor schweizerne score fire point. Det var sjette gang at Schweiz vandt EM for kvinder, men det var første gang med Binia Feltscher som kaptajn. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som efter at have tabt 4-8 til Skotland i kampen om bronzemedaljerne for fjerde EM i træk endte på fjerdepladsen. Estland spillede for første gang nogensinde i A-gruppen og endte turneringen på ottendepladsen.

B-gruppen blev vundet af Norge, som vandt 10-6 over Ungarn i finalen. Begge hold var dog på forhånd sikret oprykning til A-gruppen i 2015.

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2015 i Halifax, Nova Scotia, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Schweiz, Rusland, Skotland, Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til vinderen af B-EM, Norge, som i en dyst bedst af tre kampe besejrede A-EM's nr. 8, Estland, med 2-1 i kampe.

A-EM 

A-EM havde deltagelse af 10 hold – de otte bedste hold fra A-EM 2013 og de to bedste hold fra B-EM 2013. Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Der var tilmeldt 15 hold til B-EM, og derfor måtte de syv lavest rangerede hold spille kvalifikation (C-EM) om de sidste to ledige pladser ved B-EM. C-EM fandt sted i Zoetermeer, Holland i perioden 4. – 11. oktober 2014, hvor Slovakiet og Holland sikrede sig de to B-EM-pladser.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Norge og Ungarn, rykkede op i A-gruppen. Vinderen, Norge, kvalificere sig endvidere til VM i 2015, efter sejr med 2-1 i kampe i et opgør bedst af tre kampe om den sidste europæiske VM-plads mod nr. 8 fra A-EM, Estland.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Hviderusland og Slovakiet, blev rykket ned i C-EM, hvorfra de dog fik muligheden for at kvalificere sig til det efterfølgende B-EM.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede syv hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 4. – 11. oktober 2014 i Zoetermeer, Holland, og den blev vundet af Slovakiet, som sammen med Holland gik videre til B-EM senere på året.

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2015 i Sapporo. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst i bedst af tre kampe mellem vinderen af B-VM, Norge og A-EM's nr. 8, Estland.

Kilder / eksterne henvisninger 
A- og B-EM
Le Gruyère European Curling Championships 2014  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2014 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2014 – Women

Noter 

2014
Curling i 2014
Curling i Schweiz
Sport i Champéry